Брехня́ — широко распространённый сленговый термин, означающий неправильное, некорректное утверждение. Брехня, в отличие от лжи, не требует знаний об истинном положении дел, но может сохранять связь с действительностью через стандартные логические конструкции (когда и логика утрачена, некоторые исследователи называют брехню «постправдой»).

Хотя оригинальное употребление носило чисто негативный характер, теперешнее значение является более широким и может подразумевать, например, искусство владения языком, фривольность и проч. Глубокий анализ и толкование слово получило в статье Гарри Франкфурта , где автор проводит разделение между такими понятиями как ложь и брехня. Лжецом, согласно Франкфурту, является тот, кто знает правду и сознательно её скрывает, тогда как брешущий человек, «брехун», вообще не заинтересован в истине и лишь стремится достичь своих, порой корыстных, целей.

См. также 
 Софизм

Примечания

Литература 
 
 Eliot T. S. Inventions of the March Hare: Poems 1909—1917 (Harcourt, 1997) 
  
 
 Holt J. Say Anything// The New Yorker, (August 22, 2005)
 
 
 Weingartner C. Public doublespeak: every little movement has a meaning all of its own. // . Vol. 37. №. 1. 1975. P. 54-61.

Сленг